La stagione 2011 della Formula Toyota è la settima della Formula Toyota. Il titolo è stato vinto da Mitch Evans.

Calendario

Iscritti

Classifica

Sistema di punteggio

Note

2011
Toyota